Cookie, film réalisé en 1989 par Susan Seidelman.
 Cookie, film réalisé en 2012 par Léa Fazer.

Voir aussi